Antônio Lebo Lebo
Lebo M
Lebo (Kansas)

Desambiguação